Sean Mark Dyche (né le  à Kettering), est un ancien footballeur anglais évoluant au poste de défenseur central, actuellement entraîneur d'Everton FC.

Après avoir commencé sa carrière à Nottingham Forest, il a joué pour Chesterfield, Bristol City, Luton Town, Millwall, Watford, avant de finir sa carrière à Northampton Town en 2007.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière d'entraîneur 
Le 15 avril 2022, Sean Dyche est limogé par Burnley après 10 années passées sur le banc de Burnley.

Il est nommé entraîneur d'Everton FC après le départ de Frank Lampard le 23 janvier 2023. Le 4 février 2023, pour son premier match aux commandes des Toffees, l'équipe s'impose sur le score de 1-0 face à Arsenal FC.

Statistiques

Statistiques de joueur

Statistiques d'entraîneur

Palmarès

Palmarès de joueur 
 Millwall FC
 Champion d'Angleterre de D3 en 2001.

Palmarès d'entraîneur 
 Burnley FC
 Champion d'Angleterre de D2 en 2016.
 Vice-champion d'Angleterre de D2 en 2014.

Distinctions personnelles
 Meilleur entraîneur du mois de Premier League en .
 Meilleur entraîneur du mois de Championship en , ,  et .

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Entraîneur anglais de football
Joueur du Nottingham Forest FC
Joueur du Chesterfield FC
Joueur du Watford FC
Joueur du Bristol City FC
Joueur du Luton Town FC
Joueur du Millwall FC
Joueur du Northampton Town FC
Entraîneur du Watford FC
Entraîneur du Burnley FC
Entraîneur de l'Everton FC
Naissance en juin 1971
Naissance à Kettering (Royaume-Uni)
Burnley Football Club